Долхешти има више значења:

 Долхешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Долхешти (Њамц), насеље у округу Њамц у Румунији
 Општина Долхешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Долхешти (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији